Кавалье, Ален (род. 1931) — французский кинорежиссёр, сценарист, кинооператор
 Кавалье, Жан (1681—1740) — борец за свободу веры, главный предводитель камизаров в Севеннской войне, герцог Севеннский